Olarte ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Olarte Cullen (* 1933), spanischer Politiker, Präsident der Kanarischen Inseln

 Sebastián Olarte (* 1992), uruguayischer Surfer